Делта (округ, Колорадо)
Делта (округ, Мічиган)
Делта (округ, Техас)